De TT van Assen 1991 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1991. De race werd verreden op 29 juni 1991 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1991
Wereldkampioenschap wegrace 1991